Gunnar Persson kan syfta på:

 Gunnar Persson (konstnär) (1908–1975), svensk målare
 Gunnar Persson (serieskapare) (1933–2018), svensk serieskapare
 Gunnar Persson (tränare) (född 1958), svensk hockeyspelare och -tränare
 Gunnar Persson i Falla (1885–1956), svensk lantbrukare och riksdagsman, se Gunnar Falla